Artemisia steht für:

 Artemisia I. (5. Jh. v. Chr.), Herrscherin von Halikarnassos
 Artemisia II. (4. Jh. v. Chr.), Schwester und Gemahlin des Satrapen Maussolos von Karien
 Artemisia (Gattung), eine Pflanzengattung
 Beifuß, die Pflanzenart Artemisia vulgaris L.
 Artemisia (Cavalli), Oper von Francesco Cavalli (1657)
 Artemisia (Hasse), Oper von Johann Adolf Hasse (1754)
 Artemisia (Film), Filmbiografie über die Malerin Artemisia Gentileschi (1997)
 antiker griechischer Name der italienischen Insel Giannutri
 Artemisia (Zakynthos), griechische Gemeinde auf der Insel Zakynthos